Niederwinkl ist der Name folgender Orte:

 Niederwinkl (Gemeinde Altenberg), Ortschaft von Altenberg bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Niederwinkl (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft von Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Niederwinkel
 Niederwinkling